Hassan är ett efternamn. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna:
Hassan 8 093
Hasan 2 960

Tillsammans med 8 personer som stavar namnet på annat sätt blir detta 11 061 personer, vilket ger namnet plats nummer 71 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet
 Abbas Hassan (född 1985), svensk-libanesisk fotbollsspelare
 Abbe Hassan
 Abdiqasim Salad Hassan (född 1941),  president för den internationellt erkända regeringen i Somalia 2000–2004
 Ahmed Hassan
 Ali Mahmoud Hassan

 Fathi Hassan

 Hossam Hassan

 Ihab Hassan (1925–2015), egyptisk-amerikansk litteraturkritiker

 Maggie Hassan (född 1958), amerikansk demokratisk politiker och guvernör i New Hampshire
 Maria Hassan
 Mariem Hassan
 Mohamad Hassan
 Mozn Hassan

 Rashidul Hasan (född 1959), pakistansk landhockeyspelare
 Rosa Yassin Hassan

 Sifan Hassan

 Trézéguet

 Yahya Hassan

Se även
 Hassan (förnamn)

Källor